Пельерано () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Пельерано, Кристиан (род. 1982) — аргентинский футболист, полузащитник.
 Пельерано, Эрнан (род. 1984) — аргентинский футболист, защитник.